Павел Щербаков: Щербаков, Павел Николаевич (1927—2006) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Щербаков, Павел Фёдорович (1924—1945) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.